Vanicsek János (1887–?) labdarúgó, edző
 Vanicsek János (1898–1934) operatőr, filmrendező